Beatriu I d'Este (1192- 1226), monja benedictina a Pàdua i Gemmola, filla d'Azon VI d'Este, venerada com a beata i celebrada el 10 de maig
 Beatriu d'Este (reina consort d'Hongria) (1215-1245), filla d'Aldobrandino I d'Este (1190-1215), podestà de Ferrare, muller del rei Andreu II d'Hongria
 Beatriu II d'Este (1223 - 1262), filla d'Azzon VII d'Este, monja benedictina a Ferrara; venerada com a beata i celebrada el 18 de gener 
 Beatriu d'Este (1268-1334), noble italiana casada amb Galeàs Visconti, futur senyor de Milà
 Beatriu d'Este (duquessa de Milà) (1475-1497), filla d'Ercole I d'Este, duc de Ferrara, esposa des de 1491, de Ludovico Sforza el Moro, duc de Milà